Октябрьское — село в Пронском районе Рязанской области России, административный центр Октябрьского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Кердь в 14 км на юго-запад от райцентра посёлка Пронск.

История 
Село Дурное, как видно из окладных книг, выселилось из Пронской казачьей слободы. Новопостроенная в нём церковь, именовавшаяся первоначально Никольскою, освящена была 15 января 1693 года. Деревянная Воскресенская церковь с приделом Никольским построена была, вероятно вместо прежней сгоревшей, в 1730 году и освящена в 1734 году.

В XIX — начале XX века село являлось центром Дурновской волости Пронского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 477 дворов.

С 1929 года село являлось центром Дурновского сельсовета Пронского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Октябрьского сельского поселения.

В 1957 году в честь 40-летия Октябрьской революции село Дурное было переименовано в Октябрьское.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Октябрьская средняя общеобразовательная школа, отделение почтовой связи, амбулатория, отделение полиции.

Достопримечательности 
 Церковь Николая Чудотворца.

Примечания 

Населённые пункты Пронского района